Нижнепетропавловское — село в Красноармейском районе Челябинской области России. Входит в состав Русско-Теченского сельского поселения.

География 
Село находится на северо-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, на берегах реки Течи, на расстоянии примерно 62 километров (по прямой) к северо-востоку от села Миасского, административного центра района. Абсолютная высота — 132 метра над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,5 %, женщины — соответственно 50,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц и четырёх переулков.

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)